Петре́нко () — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Петренко, Александр Анатольевич (1976—2006) — российский баскетболист.
 
 Петренку, Анатолий Михайлович (род. 1954) — молдавский политик и историк, ревизионист Холокоста.
 Петренко, Андрей Александрович — российский дирижёр, музыкальный педагог и хормейстер.
 Петренко, Анна Ивановна (1907—?) — звеньевая семеноводческого совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Петренко, Артём Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Петренко, Артём Сергеевич (род. 2000) — белорусский футболист.

В 
 
 Петренко, Валентина Александровна (род. 1955) — советский и российский государственный деятель, член Совета Федерации.
 Петренко, Валерий Петрович (1943—1991) — советский археолог.

Г 
 Петренко, Геннадий Никифорович (1913—1973) — Герой Советского Союза.
 Петренко, Георгий (в монашестве Григорий; род. 1946) — епископ неканонической РПЦЗ (Агафангела), епископ Сан-Паульский и Южно-Американский.
 Петренко, Георгий Иванович (1889—1943) — советский химик.

Е 
 Петренко, Евгений Васильевич (1918—1976) — Герой Советского Союза.
 Петренко, Екатерина Семёновна (в девичестве Сероштан; 1927—1981) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Петренко, Елизавета Фёдоровна (1880—1951) — русская советская певица и вокальный педагог.
 Петренко, Ефим Семёнович (1904 — ?) — Герой Социалистического Труда.

И 
 
 
 Петренко (Варвинец), Ирина Анатольевна (род. 1992) — украинская биатлонистка.

К 
 Петренко, Кирилл Гарриевич (род. 1972) — австрийский дирижёр.

Л 
 Петренко, Леон Филиппович (1895—1971) — Герой Социалистического Труда.

М 
 Петренко, Марина Васильевна (род. 1987) — российская и украинская актриса, продюсер.
 Петренко, Михаил Николаевич (1817—1862) — украинский поэт Харьковской школы романтиков.

Н

П 
 
 Петренко, Пантелеймон Антонович (1908—1936) — русский и украинский поэт, переводчик, художник.
 Петренко, Пётр Дмитриевич (1928—1991) — советский учёный в области горного дела.

Р 
 Петренко, Роман Евгеньевич (род. 1964) — российский медиаменеджер, маркетолог.

С 
 Петренко, Светлана (род. 1974) — молдавская шахматистка.
 Петренко, Святослав Андреевич (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 
 Петренко, Степан Васильевич (1922—1986) — Герой Советского Союза.

Я 
 Петренко, Яков Михайлович (1884—1942) — участник Белого движения, полковник Корниловской артиллерийской бригады.

Двойные фамилии 
 Петренко-Критченко, Павел Иванович (1866—1944) — русский, советский химик.
 Петренко-Лунев, Сергей Васильевич (1890—1937) — советский военный деятель, комбриг.
 Реус-Петренко, Ольга Николаевна (род. 1936) — советская, украинская актриса.